Frederikspolder (Woubrugge), een polder onder Woubrugge
 Frederikspolder (Kats), een polder op Noord-Beveland